Horbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:

 Horbach (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Horbach (bei Simmertal), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Horbach (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Gemarkung:

 Horbach (Landkreis Kulmbach), Gemarkung im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gemarkung Horbach (Landkreis Fürth), Gemarkung im Landkreis Fürth, Bayern

Ortsteile:

 Horbach (Aachen), Ortsteil der Stadt Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Horbach (Backnang), Weiler der Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Backnang#Stadtgliederung
 Horbach (Dachsberg), Ortsteil der Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Horbach (Freigericht), Ortsteil der Gemeinde Freigericht, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Horbach (Grafengehaig), Ortsteil des Marktes Grafengehaig, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Horbach (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern
 Horbach (Meschede), Ortsteil der Stadt Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Horbach (Wachenroth), Ortsteil des Marktes Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Oberhorbach (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:

 Horbach (Amstelbach), linker Zufluss des Amstelbachs nach Horbach, Stadt Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Horbach (Erlenbach), linker Zufluss des Erlenbach (Michelsbach) bei Barbelroth, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Horbach (Gruppenbach), linker Oberlauf des Gruppenbachs (zur Weißach) bis nahe Allmersbach im Tal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Horbach (Henne), rechter Zufluss der Henne in der Hennetalsperre nahe Vellinghausen, Stadt Meschede, Hochsauerlandkreises, Nordrhein-Westfalen
 Horbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Oberhofen im Inntal, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol, Österreich
 Horbach (Itterbach), linker Zufluss des Itterbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) in Bad Rotenfels, Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Horbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter bei Hinterweidenthal im Pfälzerwald, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Horbach (Lichte), linker Zufluss der Lichte im Thüringer Schiefergebirge
 Horbach (Malscher Landgraben), rechter Zufluss des Malscher Landgrabens in der Stadt Ettlingen im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Horbach (Queidersbach), rechter Zufluss des Queidersbachs (zur Moosalbe) in Horbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Horbach (Rodalb) – zwei Zuflüsse der Rodalb im Pfälzerwald, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Horbach (Rodalb, Lemberg), linker Zufluss bei Lemberg
 Horbach (Rodalb, Rodalben), linker Zufluss bei Rodalben
 Horbach (Ruhr), rechter Zufluss der Ruhr zwischen Eppinghofen und Styrum im kreisfreien Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen
 Horbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach zwischen der Eibelealpe und der Allmersbacher Hütte von Aach im Allgäu, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Horbach (Zenn), rechter Zufluss der Zenn bei Buch, Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Horbacher Bach, rechter Zulauf der Bröl bei Niederhorbach, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Horbach ist ein Familienname:

 Annegret Horbach (* 1966), deutsche Pflegewissenschaftlerin und Hochschullehrerin 
 Margarita Horbach (* 1965), deutsche Moderatorin, Schauspielerin und Regisseurin
 Michael Horbach (Michael Donrath, T. S. Laurens, Roger Ravenna, Alex Torgau, Alexander Torgau) (1924–1986), deutscher Journalist und Schriftsteller

Horbach steht weiterhin für:

 Horbach Wirtschaftsberatung, ein Finanzdienstleister mit Sitz in Hannover und Tochtergesellschaft von Swiss Life

Siehe auch:

 Harbach
 Hörbach
 Niederhorbach
 Orbach